Le sigle PLB peut faire référence à :

 Berliet PLB 8, un autobus du constructeur français Berliet ;
 Paris-Levallois Basket, club français de basket-ball ;
 Processor Local Bus, un bus informatique ;
 P.L.B Éditeur, une maison d'édition française ;
 PLB (« pendez les blancs »), chanson de Nick Conrad ;
 Personal locator beacon, type de radiobalise de localisation des sinistres.